Phyllodoce muelleri är en ringmaskart som beskrevs av Leuckart 1849. Phyllodoce muelleri ingår i släktet Phyllodoce och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
muelleri